Антарктическая полярная акула () — вид рода полярных акул семейства сомниозовых акул отряда катранообразных. Обитает в южной части Тихого, Индийского и Атлантического океана. Встречается на глубине до 1150 м. Максимальный зарегистрированный размер 438 см. Размножается яйцеживорождением. Не представляет интереса для коммерческого рыболовства.

Ареал 
Антарктические полярные акулы обитают в южных частях Тихого, Индийского и Атлантического океанов у побережья Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. Эти акулы встречаются у дна на континентальном и островном шельфе и в верхней части на глубине от 485 до 1150 м.

Описание 
Максимальный зарегистрированный размер составляет 438 см. Количество позвонков 36—38. Антарктические полярные акулы отличаются от тихоокеанских полярных акул тем, что расстояние между спинными плавниками у них составляет около 80 % от дистанции между кончиком рыла и жабрами (против 70 %), высота первого спинного плавника равна около 3 % от прекаудального расстояния (против 3,7 %), а высота второго спинного плавника — 2,9 % (против 3,4 %) соответственно, число витков кишечного клапана равно 36—41, в среднем 39 (против 32—37, в среднем 33), количество позвонков в туловищном отделе составляет 30—31 (против 28—30).

До 2004 года считалась разновидностью гренландской полярной акулы.

Биология 
Антарктические полярные акулы размножаются яйцеживорождением. Размер новорожденных около 40 см. У побережья Тасмании и острова Маккуори в желудках антарктических полярных акул в 80 % обнаруживали головоногих, в 47 % — рыб, в 33 % — морских млекопитающих, в 7 % — птиц и в 13 % — прочая добыча.

Взаимодействие с человеком 
Вид не представляет интереса для коммерческого промысла. Иногда в качестве прилова попадает в тралы и на крючок. Данных для оценки Международным союзом охраны природы статуса сохранности вида недостаточно.

Примечания

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1912 году
Сомниозовые акулы
Рыбы Тихого океана